

Кемеровський район — колишній район, Кемеровська область (1924-1929)
 Кемеровський район — колишній район, Кемеровська область (1939-2019)